Gunnar Nilsson (1904-1995) – szwedzki rzeźbiarz
 Gunnar Nilsson (1923-2005) – szwedzki bokser, medalista XIV Igrzyskach Olimpijskich
 Gunnar Nilsson (1948-1978) – szwedzki kierowca wyścigowy